Planking (fitnessoefening)
 Planking (internetmeme), een internetmeme die rond 2011 een rage was.